Özak ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmet Zeki Özak (1900–1982), türkischer Marineoffizier
 Faruk Nafız Özak (* 1946), türkischer Politiker